2 miejscowości w Polsce:
 Szur – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród
 Szur – nieistniejąca wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża

 Szur – biblijny region w północno-zachodniej części półwyspu Synaj